Margaretha Tudor (Palace of Westminster, Londen, 29 november 1489 — Methven Castle, Perth and Kinross, 18 oktober 1541) was de oudste van de twee dochters van Hendrik VII van Engeland, stichter van het Huis Tudor, en Elizabeth van York. Hendrik VIII was haar jongere broer.

Margaretha Tudor huwde op 8 augustus 1503 in het Holyroodhouse met Jacobus IV, koning van Schotland van 1488 tot zijn dood bij de Slag bij Flodden Field op 9 september 1513. Dit huwelijk legde de basis voor de vereniging van Engeland en Schotland in 1603 na de dood van Elizabeth I. Ze kregen vijf kinderen, maar alleen hun zoon Jacobus overleefde de kindertijd. Hij was koning van 1513 tot 1542 maar werd pas in 1524 op elfjarige leeftijd gekroond; tot die tijd was zijn moeder regentes. Jacobus V was tevens de vader van Maria I Stuart, koningin van Schotland van 1542 tot 1567.

Op 6 augustus 1514 hertrouwde Margaretha in het geheim met Archibald Douglas (1490 – januari 1557), de 6e Graaf van Angus, met wie ze op 8 oktober 1515 een dochter kreeg: Margaret Douglas. Dit huwelijk zette kwaad bloed bij vele andere Schotse edellieden. In een door grensoverschrijdende intriges beheerst politiek klimaat wisten zij de ontevredenheid van het volk uit te buiten. Een burgeroorlog was het gevolg. De troon viel aan John Stewart (1481 of 1484 – 2 juli 1536), 2e Hertog van Albany, weliswaar een kleinzoon van koning Jacobus II, maar als vluchteling geboren in Frankrijk. Margaretha moest in 1516 met man en kind vluchten naar Engeland.

In 1527 volgde een formele echtscheiding en in 1528 een derde huwelijk met Henry Stewart, Lord Methven.

Margaret Douglas, haar dochter uit haar tweede huwelijk, werd de moeder van Henry Stuart Darnley. Deze kleinzoon zou in 1565 huwen met haar kleindochter uit haar eerste huwelijk: Mary, Queen of Scots.

Voorouders

Externe links 
 Guide2womenleaders.com: A short profile of Margaret Tudor
 Tudorhistory.org: Margaret Tudor Gallery

Huis Tudor
Partner van de koning van Schotland
Persoon in de 15e eeuw
Tudor, M